Michel Rousseau ist der Name folgender Personen:

* Michel Rousseau (Radsportler) (1936–2016), französischer Radrennfahrer
 Michel Rousseau (Schwimmer) (* 1949), französischer Schwimmer